Марвел је америчка издавачка кућа за стрипове. Познати јунаци Марвелових стрипова су Спајдермен, Вулверин, Хулк, Тор, Ајронмен, Капетан Америка и други, као и тимови Осветници, Икс-људи, Чувари галаксије и Фантастична четворка. Већина Марвелових јунака смештени су у исти универзум, у местима која имитирају стварна. Многи главни ликови смештени су у Њујорк.

Многи стрипови ове издавачке куће екранизовани су и ово је листа филмова заснованих на њима.

Играни филмови 
Део филмова смештен је у Марвелов филмски универзум.

Филмови

Кратки филмови

Од Марвелових сарадника

Телевизијски филмови

Епизоде као филмови

Анимирани филмови

Телевизијски филмови

Лего верзије

Кратки филмови

Зарада

Референце

Спољашње везе 
 Movies on Marvel.com на енглеском.

Марвел
Амерички филмови